Ната́лья Галимзя́новна Ахма́рова — российская артистка балета, солистка Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Биография 
Родилась в городе Рославль Смоленской области. В  году поступила в Пермское хореографическое училище, которое окончила с отличием в  году (выпуск педагога Людмилы Сахаровой). Ещё будучи ученицей, в  году стала лауреатом Международного конкурса артистов балета в Москве.

В  году поступила в балетную труппу Пермского театра оперы и балета. Среди исполненных ею партий в театре:
 Маша в «Щелкунчике»;
 Китри в «Дон Кихоте»;
 Аврора в «Спящей красавице»;
 Жизель в одноимённом балете;
 Анюта в «одноимённом балете»;
 Джульетта в «Ромео и Джульетте»;
 Айша в балете «Семь красавиц».

В  году заняла I место на Международном конкурсе артистов балета в Перу. Участвовала в гастролях пермской балетной труппы в Южной Корее, Франции, Индии, Японии, США. Также принимала участие в гастрольных поездках труппы «Звёзды российского балета».

В 1992—1997 годах танцевала в  (США).

В — годах была художественных руководителем балетной труппы Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Примечания

Ссылки 
 Наталья Ахмарова // сайт Пермского театра оперы и балета № 1
 Наталья Ахмарова // сайт Пермского театра оперы и балета № 2

Ученицы Людмилы Сахаровой
Выпускники Пермского хореографического училища
Артисты Бостонского балета
Руководители балетной труппы Пермского театра оперы и балета